Andrew George (1952) Anguilla kormányzója
Andrew George (1958) brit politikus